

Patronyme 
 Ace Cannon (1934-), saxophoniste américain.
 Annie Jump Cannon, astronome américaine.
 Brendan Cannon (1973-), joueur de rugby australien.
 Danny Cannon (1968-), réalisateur et producteur britannique.
 Dyan Cannon (1937-), actrice américaine.
 Esma Cannon (1905–1972) actrice australienne.
 Gus Cannon (1883-1979), musicien de blues américain.
 J.D. Cannon (1922-2005), acteur américain.
 
 James P. Cannon (1890-1974), communiste américain de tendance trotskiste.
 James Cannon (1988-), un joueur anglais de rugby à XV
 Joe Cannon (1975-), joueur américain de football.
 John Cannon (1980-2016), joueur canadien de rugby à XV.
 Lucien Cannon (1887-1950), avocat et homme politique fédéral et provincial du Québec, grand-père de Lawrence.
 Lawrence Cannon (1947-), homme politique canadien.
 Malcolm Cannon (1944-), patineur artistique britannique.
 Nick Cannon (1980-), acteur et chanteur américain.
 Robert Cannon (1909-1964), animateur et réalisateur américain.
 Shelby Cannon (né en 1966), joueur de tennis américain.
 Susan Faye Cannon, née Walter Faw Cannon (1925-1981), historienne des sciences américaine.
 Walter Bradford Cannon (1871-1945), physiologiste américain.

Autres 
 Cannon est une série télévisée américaine.
 Cannon Group était une société américaine de production de films.
 Cannon (ITT Corporation) est une filiale de ITT Corporation fondée au début du  par James H. Cannon, et produisant des connectiques, câbles, etc.
 Par extension, un Cannon désigne un connecteur XLR développé à l'origine par celle-ci.
 Larry Cannon est une série de science-fiction.
 Cannon est un comics créé par Wally Wood

Voir aussi 

Homonymie de patronyme